Mark Allen je lahko:

Mark Allen (triatlet), ameriški športnik
Mark »Bull« Allen, ragbijski funkcionar
Mark Allen (snooker), severnoirski igralec snookerja
Mark Allen (CFMEU)
Mark Allen (nogometaš), angleški nogometaš
Mark Allen (računalničar), razvijalec računalniških igric in oblikovalec